4-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 16 клубами в 1995 году. Чемпионом во второй раз подряд стал кантский «Кант-Ойл», дебютировавший бишкекский «АиК» был серебряным призером, 3-е место занял «Семетей» из Кызыл-Кии.

Предварительный этап

Зона «А»

Зона «Б»

Финальный этап

Переходные турниры

Переходный турнир (Север)

Переходный турнир (Юг) 
Турнир не был проведён по организационным причинам.

Лучшие бомбардиры чемпионата

Ссылки 
 Результаты на RSSSF
 Результаты на сайте sport.kg

1995
Футбол в Азии в 1995 году
1995 год в Киргизии